Where Are You? – album di Frank Sinatra del 1957
 Where Are You? – canzone rappresentante del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 1998